Mycoporopsis är ett släkte av svampar. Mycoporopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycoporopsis